Ста́днік — українське прізвище (значення — той хто має «стадо», тобто займається скотарством).

Відомі особи 
 Стаднік Андрій Андрійович
 Стаднік Андрій Володимирович
 Стаднік Микола Іванович
  Стаднік Олександр Миколайович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Стаднік Олександр Васильович
 Стаднік Юрій Володимирович (1980—2022) — старший прапорщик служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Див. також 
 Стадник

Українські прізвища